Termenul „Silea” se poate referi la:

 Silea, Vâlcea, România
 Silea, Veneto localitate din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia